La mano de Dios es una novela del científico, escritor e ilustrador español Ximo Cerdà, cuya primera edición fue publicada en catalán en 2006 por Barcanova.

El libro se fundamenta en una trama que mezcla investigación histórica y policíaca, con la presencia de una antigua ermita en ruinas en la ciudad valenciana de Játiva como hilo conductor.

Argumento 

En las cercanías del Puig, una pequeña elevación cercana a la ciudad de Játiva, son hallados los cadáveres, brutalmente mutilados, de una pareja de novios. Cuando Manuel Medina, un inspector de la policía nacional rudo, tosco y a punto de jubilarse, acude al lugar de los hechos, se encuentra con un panorama aterrador: el crimen ha sido llevado a cabo siguiendo un esquema concienzudo de ritualismo. La abundancia de elementos extraños en la escena (una crucifixión, una antigua inscripción, una carta de tarot representando a los amantes) no deja duda de que este atroz asesinato encierra mucho más de lo que puede verse a simple vista.

Para tratar de obtener alguna luz en todo aquello, el inspector Medina comparte sus hallazgos con Mario Beltrán, el conservador del modesto museo local. Mientras tanto, la doctora Laura Solís, experta de la policía científica a quien le ha sido asignado el caso por sus peculiares características, llega a la ciudad para hacerse cargo del mismo. Desde el primer momento es evidente que los métodos de Laura Solís, científicos y sistemáticos, chocan de frente con el tipo de actividad a la que están acostumbrados los agentes de Játiva, en especial el inspector Medina, quien no ve con buenos ojos la forma de trabajar de la doctora.

En los días que siguen al crimen observamos cómo se desarrolla la investigación, y cómo la gente de Játiva se esfuerza por volver a su rutina normal, intentando fingir que nada ha sucedido. Mario Beltrán toma una cerveza con unos amigos en un bar, vuelve a casa con su esposa Julia y su hija Elena, invitan a cenar a su cuñado Hipo, que les presenta a Eva, su nueva novia, una mujer por la que Mario se siente inmediatamente atraído.

Pero la rutina es definitivamente destrozada cuando, casi una semana después, tiene lugar un segundo asesinato, tan atroz como el primero. El sacerdote de la Iglesia de San Pedro es hallado con el abdomen desgarrado, suspendido en el aire sobre el altar de su propia iglesia, atado de manos y pies a las columnas del templo. Una segunda carta de tarot aparece en el lugar: el demonio. La nueva actuación viene a corroborar las peores sospechas de la doctora Solís: que se encuentran ante un asesino en serie. De nuevo aparece el nombre de Mario Beltrán en relación con la investigación, pero ahora no como consultor. El sacerdote tenía marcada en su agenda una cita con el conservador del museo justo a la hora en que murió, y todo parece indicar que fue el propio asesino quien la puso allí.

Personajes principales 
 Laura Solís, experta de la policía científica.
 Manuel Medina, Inspector de la Policía Nacional.
 Mario Beltrán, Conservador del Museo de Játiva.

Personajes secundarios 
 Rafa Santos, dueño de un bar y amigo personal de Mario.
 Julia, esposa de Mario.
 Elena, hija de Mario y Julia.
 Hipo, hermano de Julia.
 Eva, novia de Hipo.
 Conejos, policía nacional.
 Ventura, policía nacional.

Ediciones 
Además de la edición original en catalán por Barcanova en 2006, Algaida ha confirmado su traducción al castellano, la cual está prevista para verano de 2011.

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial de Ximo Cerdà
 Entrevista a Ximo Cerdà con motivo de la publicación original de "La mano de Dios"

Novelas de 2006
Novelas de Ximo Cerdà